Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1992
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1992